— японская модель, победительница конкурса «Мисс Япония» 2015 года. Также она представляла Японию на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2015 году. Победа Миямото на национальном конкурсе красоты была неоднозначно воспринята частью СМИ из-за её нетипичного для Японии облика, обусловленного смешанным происхождением. Миямото — первая хафу, ставшая «Мисс Япония».

Биография 
Родилась в семье японки и афроамериканца. Её отец, Брайан Стэнфилд, служил в расквартированных в Японии американских войсках. Родители Миямото развелись, когда ей был один год. Окончила начальную школу в Японии, в возрасте 13 лет переехала в США, там жила в течение двух лет с отцом. После возвращения в Японию Миямото возобновила учёбу в школе не сразу, перед этим она работала, в том числе барменом.

В 2015 году Миямото завоевала титул «Мисс Нагасаки» и представляла свою префектуру на конкурсе «Мисс Япония».

Дискриминация 
Во время учёбы в школе Миямото была единственным ребёнком смешанного происхождения. Она вспоминала об этом так: «Каждый раз, когда учитель велел нам взяться за руки, другие дети, опасаясь, что моя чёрная кожа передастся им, кричали, чтобы я не касалась их». Другие её одноклассники также говорили: «Не плавай со мной в бассейне, иначе я стану чёрным, как ты». В детстве Миямото стеснялась цвета своей кожи и кудрявых волос. В школе она получила кличку «куромбо» (слово с расистским оттенком).

Прославившись, Миямото решила воспользоваться этим для борьбы с существующими в Японии расовыми предрассудками. В 2015 году она заявила: «Я хочу начать революцию. Я не могу изменить всё за одну ночь, но через 100—200 лет этнически чистых японцев останется совсем немного, так что мы должны начать менять свой способ мышления».

Карьера 
12 марта 2015 года Миямото была коронована как «Мисс Япония» 2015 года. В том же году она представила Японию на конкурсе «Мисс Вселенная» и вошла в топ-10. До этого представительница Японии входила в топ-15 в 2008 году.

Примечания 

Участницы конкурса «Мисс Вселенная»
Фотомодели Японии